Nataarnaq bezeichnet:
 Nataarnaq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Nataarnaq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland